Wollersheim steht für:

 Wollersheim, Stadtteil von Nideggen, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Wollersheim ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Wollersheim (* 1951), deutscher Bordellbetreiber
 Yvonne Wollersheim (Künstlername Ginger Costello; * 1986), deutsche Reality-TV-Teilnehmerin und Schlagersängerin
 Heinz-Werner Wollersheim (* 1957), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Lawrence Wollersheim (* 1951), US-amerikanischer Autor und Scientologe
 Sophia Wollersheim (Künstlername Sophia Vegas; * 1987), deutsche Fernsehdarstellerin und Model